Austria:
 Riedberg – dzielnica Ried im Innkreis

Inne:
 Riedberg – kampus Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Frankfurt-Kalbach-Riedberg
 Rietberg